

Persone
Pedro Ferreira  – pseudonimo di Pedro Miguel Costa Ferreira, calciatore portoghese (n. 1991)
Pedro Ferreira  – pseudonimo di Pedro Miguel Dinis Ferreira, calciatore portoghese (n. 1998)